Název Javoříčko má více sídel:

 Javoříčko (Hlavňovice) – vesnice v obci Hlavňovice v okrese Klatovy
 Javoříčko (Strážov) – vesnice v obci Strážov v okrese Klatovy
 Javoříčko (Luká) – vesnice v obci Luká v okrese Olomouc, vesnice vypálená komandem SS 5. května 1945